Filibert I Myśliwy (ur. 17 sierpnia 1465 r. w Lyonie – zm. 22 września 1482 r. w Chambéry) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne 1472-1482.

Filibert I był synem Amadeusza IX z dynastii sabaudzkiej i Jolanty de Valois, księżniczki francuskiej, córki Karola VII. W 1476 ożenił się ze swoją kuzynką – Biancą Marią Sforza, córką Galeazza Marii, księcia Mediolanu, i Bony Sabaudzkiej, ciotki Filiberta. Para nie doczekała się potomstwa. Ziemie i tytuły Filiberta, po jego śmierci przejął jego brat Karol.

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) kawaler, a od 1472 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Myśliwi
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1465
Zmarli w 1482
Ludzie urodzeni w Lyonie